Le Biollay ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Le Biollay (Arbusigny) in der Gemeinde Arbusigny, Département Haute-Savoie
 Le Biollay (Jacob-Bellecombette) in der Gemeinde Jacob-Bellecombette, Département Savoie